Whittier (Alaska)
Whittier (Californië)

Zie ook

South Whittier